Nimbaphrynoides – nieliczny w gatunki rodzaj płazów bezogonowych należący do rodziny ropuchowatych. W odróżnieniu od większości płazów, składających swe jaja do zbiorników wodnych, rodzaj ten jest żyworodny. Już ukształtowane potomstwo wydawane jest na świat przez matkę, w obrębie której następował ich rozwój.

Zwierzę występuje w regionie góry Nimba znajdującej się na granicy Wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei (1752 metry nad poziomem morza).

Bibliografia 
 Frost, Darrel R. 2007. Amphibian Species of the World: an Online Reference.Wersja 5.1 (10 października 2007). Baza danych http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php. Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej, Nowy Jork, USA.  Nimbaphrynoidesdata dostępu: 2008-04-17
 eol - Encyclopedia of Life na ; Takson  Nimbaphrynoides
 GBIF - Global Biodiversity Information Facility na ; Takson Nimbaphrynoides

Ropuchowate